Inder steht für:

 Inder, indischer Staatsbürger, der in Indien lebt, siehe Indische Staatsangehörigkeit
 Inder, im Ausland lebender indischer Staatsbürger bzw. Person indischer Herkunft, siehe Non-resident Indian und Person of Indian Origin
 Inder, Synonym für das Sternbild Indianer (Sternbild)
 Inder, Schachkomposition, siehe Indisches Problem
 Audany Inder, Bezirk im Gebiet Atyrau, Kasachstan
 Indersee, abflussloser Salzsee in Kasachstan

Der Inder steht für:
 Der Inder, Figur in der Werbekampagne Frag doch den Inder (2008–2016)
 Tatort: Der Inder, deutscher Fernsehfilm (2015)
 Theophilos der Inder, Bischof und Missionar (Mitte 4. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Der falsche Inder (Roman 2008)

 Indisch (Begriffsklärung)